Кучерявий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Кучерявий Анатолій Анатолійович (1989—2022) — старший солдат Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» II ступеня.
 Кучерявий Андрій Олександрович — доктор педагогічних наук, професор, лавреат Державної премії України в галузі освіти
 Кучерявий Віталій Вікторович (1989—2022) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, загинув у ході російського вторгнення в Україні. Герой України (посмертно).
 Кучерявий Володимир Панасович (*1939) — доктор сільськогосподарських наук, український дендролог, еколог.
 Кучерявий Олександр Петрович (*1940) — український редактор, кінознавець.
 Кучерявий Сергій Васильович (1984—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Кучерявий Юрій (*1977) — поет та культурний менеджер
 Кучерявий Ян Степанович (1986—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

 Кучерявий — ландшафтний заказник місцевого значення в Новомиколаївському районі Запорізької області

Примітки 

Українські прізвища